Pumas, en deportes, puede referirse a:
El Club Universidad Nacional (conocido popularmente como «Los Pumas de la UNAM»), equipo de la Primera División de fútbol profesional de México.
El equipo Pumas Morelos, desaparecido equipo de fútbol de México, filial del anterior.
El equipo de fútbol americano Pumas CU de la UNAM.
El equipo de fútbol americano Pumas Acatlán de la UNAM.
La Selección masculina de rugby de Argentina («Los Pumas»).
La Selección femenina de rugby 7 de Argentina («Las Pumas»).

Además, puede hacer referencia a:
El nombre común del félido americano Puma concolor.
El nombre común de la planta Prunus domestica.